A Praia da Conceição é uma praia localizada no arquipélago de Fernando de Noronha. A praia da Conceição é bem extensa com aproximadamente 1.100m de extensão, está situada no sopé do Morro do Pico e próxima à Vila dos Remédios. É considerada um bom ponto de mergulho.

Fernando de Noronha